Эмилио Рентерия (; 9 октября 1984, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский футболист, нападающий венесуэльского футбольного клуба «Академия Пуэрто Кабельо».

Клубная карьера 
Эмилио Рентерия начал свою карьеру в 2001 году в испанском клубе «Леванте». В 2004 году вернулся на родину, и подписал контракт с венесуэльским клубом «Депортиво Италия», где забил 12 голов в течение сезона. В 2005 году Эмилио присоединился к клубу «Унион Атлетико Маракайбо», где в течение двух сезонов (2005—2007) забил 14 голов.

С 2007 по 2009 годы играл за клуб «Каракас».

19 августа 2009 года присоединился к американскому клубу «Коламбус Крю». В течение сезона 2010/2011 смог доказать свою ценность для команды. Свой первый гол в клубе забил 20 мая 2010 года, играя против «Нью-Йорк Ред Буллз». 17 июля 2010 года забил еще один гол в ворота «Нью-Йорк Ред Буллз» во время победного матча со счетом 2:0. 24 июля 2010 года забил гол в первом тайме против «Хьюстон Динамо». В 2012 году «Коламбус Крю» отказался продлить контракт Эмилио.

21 февраля 2013 года подписал новый контракт с уругвайским клубом «Дефенсор Спортинг».

Сборная 
Эмилио Рентерия выступал за сборные Венесуэлы до 17 лет и до 20 лет.

В 2008—2014 годах играл за национальную сборную Венесуэлы.

Награды 
  Второй дивизион Испании по футболу 2003/2004

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Депортиво Петаре»
Игроки ФК «Унион Атлетико Маракайбо»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Карабобо»
Игроки ФК «Сан-Маркос де Арика»
Игроки ФК «Ньюбленсе»
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Метрополитанос»